Tenisový turnaj WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2009 se konal ve dnech 27. dubna - 2. května v marockém Fèsu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
WTA Tour 2009
Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2009